Angolo d'incidenza – in ottica, angolo di un raggio luminoso rispetto ad una superficie
 Angolo d'incidenza – in fluidodinamica, angolo con cui un profilo alare fende un fluido
 Angolo d'incidenza (caster angle) – in meccanica applicata, inclinazione del vincolo della ruota rispetto alla verticale
 Campanatura (camber angle) – in meccanica applicata, inclinazione delle ruote di un veicolo lateralmente rispetto alla direzione di marcia